Cryptograph () von , ‚geheim‘ und  kann bedeuten:

 Chiffriergerät von Charles Wheatstone (1802–1875) aus dem Jahr 1867
 im Jahr 1915 gegründete schwedische Aktiengesellschaft (A.B.) zur Herstellung von ebenso bezeichneten Chiffriermaschinen und Vorläuferfirma der Crypto AG
 Modellbezeichnung einer italienischen Chiffriermaschine aus den späten 1950er-Jahren, siehe OMI (Maschine)